Габино Бареда има више значења:

 Габино Бареда (Сан Херонимо Хајакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Габино Бареда (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику